Імпортин-5 () – білок, який кодується геном IPO5, розташованим у людей на короткому плечі 13-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 097 амінокислот, а молекулярна маса — 123 630.

Задіяний у таких біологічних процесах як взаємодія хазяїн-вірус, транспорт, транспорт білків. 
Локалізований у цитоплазмі, ядрі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 13

Некатегоризовані білки